Hetzenberg ist der Ortsname von

 Hetzenberg (Blaibach), Ortsteil der Gemeinde Blaibach, Landkreis Cham, Bayern
 Hetzenberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern